Богадельня Вознесенского храма — здание старой богадельни города Звенигорода, построенное старостой Вознесенского храма купцом Иваном Семёновичом Стариченковым в 1852 году. Является одним из старейших гражданских зданий города.

История 
Осуществлял постройку здания староста Вознесенского храма купец Иван Семёнович Стариченков, который специально для строительства на свои деньги купил землю, оформил эту землю в собственность храма и положил 3000 рублей серебром для получения процентов на содержание богоугодного заведения. Предполагалось, что в богадельне будут проживать 5 лиц мужского и 7 лиц женского пола из духовного звания и мещан. В 1890 году Анна Петровна Стариченкова обращается к викарному епископу Можайскому и сообщает, что после Ивана Семёновича Стариченкова бессменным старостой Вознесенского храма более 30 лет был её отец Пётр Иванович Стариченков, но по его смерти и избрании нового старосты, причт церкви отстранил её от заведования богадельней и хочет отторгнуть дом в собственность храма. Это, как она считает, незаконно, поскольку её дед строил здание на свои средства и никогда не передавал прав на здание церкви. Об этом она и просит архиерея поставить в известность причт храма. В ответ на письмо Анны Петровны Московская духовная консистория провела расследование, в результате которого открылось, что её дед пожертвовал землю храму, но продавший Стариченкову землю Корчагин уступил её для богоугодной цели практически за бесценок, а кирпич под постройку произведён на церковные средства. С самого начала богадельня числилась церковной, и это отмечалось в ежегодных отчётах в вышестоящие инстанции. К тому же капитал на содержание богадельни только 3000 руб. был пожертвован её дедом, а остальные 4000 — другими жертвователями. В результате судебных прений Московский окружной суд в 1895 году признал справедливость прав церкви на дом и постановил выдать храму свидетельство.

Сегодня богадельня находится в частной собственности.

Галерея

Примечания 

Здания и сооружения Звенигорода